Wigglesworth steht für:

 Wigglesworth (Craven), Ort im District Craven, Grafschaft North Yorkshire, England

Wigglesworth ist der Familienname folgender Personen:

 Mark Wigglesworth (* 1964), britischer Dirigent
 Michael Wigglesworth (1631–1705), neuenglischer Theologe, Prediger und Dichter
 Pippin Wigglesworth (* 1983), Schweizer Autor britischer Abstammung
 Richard Wigglesworth (* 1983), englischer Rugby-Union-Spieler
 Richard B. Wigglesworth (1891–1960), US-amerikanischer Politiker
 Smith Wigglesworth (1859–1947), britischer Evangelist und Pfingstprediger
 Vincent Wigglesworth (1899–1994),  britischer Entomologe